Avanti per Patria kan avse:
Avanti per Patria – en felaktig benämning på Flottans sjömansskolors marsch
Avanti per Patria (marsch, 1916) – en annan marsch av Sam Rydberg